

Брандон — місто, штат Айова
 Брандон — місто, штат Міннесота
 Брандон — місто, штат Міссісіпі
 Брандон — місто, штат Нью-Йорк
 Брандон — місто, штат Південна Дакота
 Брандон — місто, штат Вермонт
 Брандон — селище, штат Вісконсин
 Брандон — переписна місцевість, штат Колорадо
 Брандон — переписна місцевість, штат Флорида
 Брандон — переписна місцевість, штат Вермонт

Див. також 
 Брендон